Borowski – polskie nazwisko.

 Przedstawiciele

 Andrzej Borowski – literaturoznawca
 Aniela Borowska – przełożona i współzałożycielka ss. felicjanek
 Antoni Beszta-Borowski – duchowny katolicki, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Edward Borowski (1909-1987) - polski dyplomata, genealog i Kawaler Maltański
 Henryk Borowski – aktor polski
 Henryk Borowski – żołnierz Armii Krajowej
 Hipolit Julian Borowski – działacz narodowy i społeczny.
 Izydor Borowski (1776–1838) – generał i wezyr perski, uczestnik powstania kościuszkowskiego, domniemany adiutant Simóna Bolívara.
 Jan Beszta-Borowski (ur. 1936) – polski polityk, rolnik, poseł na Sejm PRL X kadencji
 Krzysztof Borowski (1931–2013) – polski architekt i malarz
 Leon Borowski (krytyk literacki) (1784–1846) – filolog, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Wileńskiego
 Leon Borowski (inżynier) (1884–1951) – inżynier budowy dróg, profesor Politechniki Warszawskiej
 Łucja Borowska – przełożona ss. szarytek
 Kasper Borowski (1802-1885)- biskup Diecezja łucko-żytomierska
 Marcin Kazimierz Borowski – od 1691 r. kasztelan gdański
 Marek Borowski – polski polityk centrolewicowy, przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej
 Michał Borowski (1872–1939) (1872–1939) – polski kontradmirał, przewodniczący Delegacji Polskiej do Rady Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku, brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej i I wojnie światowej
 Michał Borowski (1897–1968) (1897–1968) – polski komandor, komendant Szkoły Specjalistów Morskich, brał udział w I wojnie światowej, wojnie polsko-bolszewickiej i II wojnie światowej
 Michał Borowski (architekt) (ur. 1950) – polski architekt i historyk sztuki, były naczelny architekt miasta stołecznego Warszawy
 Piotr Borowski – polski aktor
 Tadeusz Borowski – polski poeta, prozaik, publicysta, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych
 Tadeusz Borowski – polski aktor
 Tim Borowski – niemiecki piłkarz
 Wacław Borowski (1885–1954) – malarz polski, związany z warszawską grupą Rytm
 Walenty Borowski – major, dowódca pułku w bitwach napoleońskich
 Witold Borowski – członek Stronnictwa Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej oraz Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
 Stanisław Kasznica – ps. „Borowski”, ostatni komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych
 Georg Heinrich Borowski – niemiecki przyrodnik

 Herby szlacheckie

 Borowski I
 Borowski II
 Borowski Baron, odmiana herbu Jastrzębiec